Il @sohoplace è un teatro sito nella città di Westminster del West End di Londra. Inaugurato nel 2022 sul sito in cui sorgeva il London Astoria, il @sohoplace è il primo nuovo teatro del West End ad essere stato costruito in oltre cinquant'anni.

Storia 
Il teatro è stato costruito come parte del progetto di rigenerazione urbana di St Giles Circus. Nel 2009 il London Astoria è stato demolito per fare spazio al nuovo teatro.

Il teatro è stato inaugurato il 15 ottobre 2022 con la commedia di Neil Baldwin e Malcolm Clarke Marvellous, a cui è seguita una nuova messa in scena della commedia shakespeariana Come vi piace diretta da Josie Rourke ed interpretata da Alfred Enoch e Martha Plimpton e un nuovo allestimento della Medea di Euripide diretto da Dominic Cooke e con il Premio Oscar Sophie Okonedo nel ruolo della protagonista.

Note 

Teatri di Londra
Teatri stabili